Yaojie kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yaojie (socken i Kina), Gansu, 
 Yaojie Yizu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar